Die Claro Open Colsanitas 2015 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Bogotá. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2015. Das Turnier fand vom 13. bis zum 19. April 2015 statt. Titelverteidigerin im Einzel war Caroline Garcia, im Doppel war es die Paarung Lara Arruabarrena Vecino und Caroline Garcia.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Claro Open Colsanitas 2015 fand am 11. und 12. April 2015 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2015
WTA Bogotá